Molekulska formula -{C16H23NO2}- se može odnositi na:

 Etoheptazin
 Etoksadrol
 Heksilkain
 Meteptazin
 Piperokain
 Prodin
 Properidin
 Propilketobemidon
 Bufuralol